Chris Smith puede referirse a:

 Chris Smith (1953-), es un político estadounidense;
 Chris Smith (1970-), es un exjugador de baloncesto estadounidense;
 Chris Smith (1987-), es un jugador de baloncesto estadounidense;
 Chris Smith (1994-), es un jugador de baloncesto estadounidense;
 Chris Smith (1999-), es un jugador de baloncesto estadounidense;
 Chris Smith (1992-), es un ala defensiva de fútbol americano;
 Chris Smith es un yudoca neozelandés;